Ниже приведён список полиграфов кириллицы. Серым цветом выделены полиграфы, не являющиеся настоящими, то есть обозначающие те же звуки, что и составляющие их графы по отдельности, но по какой-либо причине относимые к полиграфам, например, по причине включения в алфавит.

Диграфы

А

Г

Д

Ж

З

К

Л

Н

О

П

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ы

Ю

Я

Прочие

Триграфы

Тетраграфы

Пентаграфы

См. также 

 Список букв кириллицы
 Алфавиты на основе кириллицы
 Полиграф (орфография)
 Расширенная кириллица — B
 Категория:Алфавиты на основе кириллицы

Полиграфы в кириллице